Shell Shocked es un episodio de la sexta temporada de la serie animada Bob Esponja.

Información

Personajes 
 Bob Esponja
 Don Cangrejo
 Gary
 Jack el Furioso

Lugares 
 Casa de Bob Esponja
 La tienda de caparazón de Jack el Furioso
 Tras un Basurero

Sinopsis 
Tras un inusual accidente, Bob, le corta el caparazón a Gary quien comienza a debilitarse. Bob le busca un nuevo caparazón pero no lo logra. Luego decide ponerle sus pantalones cuadrados como caparazón pero estos se derriten por la baba de caracol de Gary, luego le pone un casco de agua pero se ve horrible y le pone un casco de auto de carreras. Gary le pasa un libro a Bob de caparazones modernos y justo en el libro el más moderno es el de Gary solo que ese es irrompible pero este cuesta 9.595 con 95 centavos y Bob dice que no puede comprarlo pero en un comercial ve a un hombre que puede darle el caparazón más barato
porque según el hombre estaba tan enojado que puede cortar los precios. Bob compra un nuevo caparazón que es igual al de Gary pero este se cae y Bob busca otro y va rompiendo todos hasta que el hombre dice que puede buscar él mismo los caparazones mientras Bob sostiene a Gary. El hombre le da uno muy brillante con alas y cosas eléctricas pero el brillo hace que Bob destroce toda la tienda por no poder ver luego le pasan un caparazón indestructible pero este lo rompe. El hombre le cobra todos los daños pero este piensa que es una broma. Este debe pagar con partes de su cuerpo. De camino a casa, Bob le pone una caja como caparazón a Gary pero Gary se larga a llorar junto con Bob. Pero por atrás sale Don Cangrejo que le dice que lo va a ayudar. Luego reemplazan al caparazón de Gary por el de Don Cangrejo pero Cangrejo le pide prestada una manta y Gary deja a Bob en la entrada de la casa.

Trivia 
 Es la segunda vez que a Don Cangrejo se le ve sin caparazón. La primera vez fue en el Caparazón de un Hombre.
 La escena en la que Bob Esponja se aceleró en los anuncios.
 Cuando el estante de caparazón se hizo dominó dice OOPS. 
 Es la cuarta vez que Bob Esponja rompe el caparazón de Gary. La primera vez fue en "Gary toma un baño" y la segunda es "¿Qué fue de la vida de Bob Esponja?".
 Es la segunda vez que Gary llora, la primera vez fue en "Día de tontos".
 En "¿Qué fue de la vida de Bob Esponja?" cuando Bob Esponja rompió el caparazón de Gary él se enojó pero en este episodio estaba llorando.
 Cuando Bob Esponja está poniendo en el casco espacial, los brazos pasan por el casco.

Episodios de la sexta temporada de Bob Esponja
Episodios de televisión de 2009